Luciano Albertini (1891-1941) – attore italiano
 Luciano Albertini (1910-1985) – pittore italiano